AMW peut faire référence à :
  ;
 America's Most Wanted, une émission d'investigation et de réalité scénarisée américaine ;
 America's Most Wanted, une équipe de catch professionnel.

Code IATA des aéroports